Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 716-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
Százhalombatta
 716-os busz (megszűnt)megszűnt
Velence–Gárdony–Zichyújfalu
 716-os busz